Fjällbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fjällbergstjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Fjällbergstjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 699326-138414), sjö i Bergs kommun,  (7,57 ha)
Fjällbergstjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 699351-138376), sjö i Bergs kommun, 
Fjällbergstjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 699378-138352), sjö i Bergs kommun, 
Fjällbergstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (7,81 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn